Karl Wondrak ist der Name folgender Personen:

* Karl Wondrak (Fußballspieler) (1895–1973), österreichischer Fußballspieler
 Karl Wondrak (Skispringer), tschechoslowakischer Skispringer